Вулиця Бориса Тена — вулиця в місті Дубно;
 Вулиця Бориса Тена — вулиця в місті Житомирі;
 Вулиця Бориса Тена — вулиця в місті Києві;
 Вулиця Тена — вулиця в місті Львові;
 Вулиця Бориса Тена — вулиця в місті Рівному;